Санфорд има више значења:
 Санфорд (Вирџинија)
 Санфорд (Мејн)
 Санфорд (Алабама)
 Санфорд (Тексас)
 Санфорд (Флорида)
 Санфорд (Колорадо)
 Санфорд (Мичиген)
 Санфорд (Северна Каролина)